Vetta – punto più elevato in altitudine di una superficie, con rispetto ai punti ad esso immediatamente adiacenti
 Vetta secondaria – elevazione sottostante la vetta di una montagna
 Vetta d'Italia – montagna delle Alpi Orientali, al confine tra Austria e Italia
 Vetta – termine utilizzato in araldica per indicare la sommità di un monte
 Vetta – film del 1984 diretto da Mohanroop
 La Vetta – frazione di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, in Lombardia

Altri progetti